Кубок Италии по футболу 2008/09 года () — 62-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

2008/2009
Италия
Футбол в Италии в 2008 году
Футбол в Италии в 2009 году